Pietro Francini ist der Name folgender Personen:

* Pietro Francini (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1704, 1710 und 1714
 Pietro Francini (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1893